Neoantistea är ett släkte av spindlar. Neoantistea ingår i familjen panflöjtsspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Panflöjtsspindlar
Neoantistea